Сингх (в пер. с санскр. — «лев») — индийская сикхская «фамилия» (женщины-сикхи вместо фамилии Сингх носят фамилию , «львица»). Известные носители:

 Сингх, Аджай Харинат (род. 1980) — индийский предприниматель.
 Сингх, Аджит (род. 1952) — индийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Сингх, Аджитпал (род. 1947) — индийский хоккеист на траве, чемпион мира.
 Сингх, Акашдип (род. 1994) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Амар (1956—2020) — индийский политик.
 Сингх, Амрита (род. 1958) — индийская актриса.
 Сингх, Арджан (1919—2017) — маршал авиации индийских военно-воздушных сил.
 Сингх, Бадлу (1876—1918) — индийский солдат, кавалер креста Виктории.
 Сингх, Бакшиш (1929—1970) — индийский хоккеист на траве.
 
 Сингх, Балвиндер (род. 1965) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Балкришан (1933—2004) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Балдев (1901—1961) — индийский государственный деятель.
 Сингх, Бикрам (род. 1952) — индийский генерал.
 Сингх, Бута (1934—2021) — индийский политик, министр внутренних дел (1986—1989), губернатор штата Бихар (2004—2006).
 Сингх, Бхагат (1907—1931) — революционер.
 Сингх, Бхупиндер (1940—2022) — индийский певец и гитарист.
 Сингх, Вариндер (1947—2022) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Виджендер (род. 1985) — индийский боксёр.
 Сингх, Виктор (род. 1984) — российский учёный-историк и археолог индийского происхождения, кандидат исторических наук Исторического факультета МГУ.
 Сингх, Вишванат Пратап (1931—2008) — политический деятель.
 Сингх, Гадж (1595—1638) — раджа раджпутского княжества Марвар.
 Сингх, Гаурика (род. 2002) — непальская пловчиха, участница летних Олимпийских игр.
 Сингх, Гобинд (1666—1708) — десятый и последний сикхский гуру.
 Сингх, Гобинд (1887—1942) — индийский солдат, кавалер креста Виктории.
 Сингх, Гоги (1944—2001) — индийский хоккеист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 года.
 Сингх, Граханандан (1926—2014) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Гурбукс (род. 1935) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Сингх, Гурдев (род. 1933) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Гурджант (род. 1995) — индийский хоккеист на траве, Бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Сингх, Гурмаил (род. 1959) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1980 года.
 Сингх, Гурмит (1907—1992) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1932 года.
 Сингх, Гурвиндер — индийский режиссёр.
 
 Сингх, Давендра Пракаш (род. 1965) — фиджийский легкоатлет.
 Сингх, Дайал (1783—1855) — создатель движения ниранкари.
 Сингх, Даршан (род. 1938) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Сингх, Девендро (род. 1992) — индийский боксёр.
 Сингх, Девиндер (род. 1952) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1980 года.
 Сингх, Джагбир (род. 1965) — индийский хоккеист на траве и тренер.
 Сингх, Джагджит (1944—2010) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Сингх, Джагмит (род. 1979) — канадский политик, лидер Новой демократической партии.
 Сингх, Джайдип (род. 1987) — индийский кикбоксер и боец ММА.
 Сингх, Джаймал (1838—1903) — индийский духовный учитель, философ.
 Сингх, Джайпал (1903—1970) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1928 года, политик и писатель.
 Сингх, Джани Гурдит (1923—2007) — индийский панджабский писатель, журналист и редактор.
 Сингх, Джасвант (1931—2022) — индийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1960 года.
 Сингх, Джогиндер (1940—2002) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 
 Сингх, Заил (1916—1994) — индийский государственный и политический деятель.
 Сингх, Йогиндер (1932—2013) — раллийный автогонщик.
 Сингх, Камал Нарайн (1926—2022) — 22-й главный судья Верховного суда Индии.
 Сингх, Каран (род. 1931) — индийский государственный и политический деятель.
 Сингх, Кулвант (род. 1948) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Сингх, Кунвар Дигвиджай (1922—1978) — индийский хоккеист на траве, двукратный олимпийский чемпион 1948 и 1952 годов
 Сингх, Кунвар Индерджит (1906—1982) — непальский врач и государственный деятель, премьер-министр Непала.
 Сингх, Кхадга Ман (1907—?) — непальский государственный деятель и дипломат.
 Сингх, Люк (род. 2000) — канадский футболист.
 Сингх, Лютер (род. 1997) — южноафриканский футболист.
 Сингх, Мандип (род. 1995) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Сингх, Манжит (род. 1993) — индийский шоссейный велогонщик.
 Сингх, Манмохан (род. 1932) — индийский политический деятель, 14-й премьер-министр Индии.
 Сингх, Манмохан (режиссёр) — индийский кинорежиссёр и кинооператор.
 Сингх, Манприт (род. 1992) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020.
 Сингх, Махабир (род. 1964) — индийский борец вольного стиля, участник Олимпийских игр.
 Сингх, Милка (1929—2021) — индийский бегун-спринтер.
 Сингх, Мохан Бикрам (род. 1935) — непальский политик.
 Сингх, Мохиндер (1953—1977) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Мохиндер Пал (род. 1962) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Мухбайн (род. 1944) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Сингх, Никита (род. 1991) — индийская писательница.
 Сингх, Ниту (род. 1958) — индийская актриса.
 Сингх, Нукам (1925—2015) — индийский политический деятель, 8-й главный министр штата Харьяна.
 Сингх, Пала (1902—?) — индийский легкоатлет.
 Сингх, Паргат (род. 1965) — индийский хоккеист на траве и политик.
 Сингх, Притхипал (1932—1983) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Сингх, Равиндер Пал (1960—2021) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1980 года.
 
 Сингх, Раджнатх (род. 1951) — индийский политический деятель.
 Сингх, Рам (род. 1980) — индийский бегун на длинные дистанции, второй индийский марафонец на Олимпийских играх.
 Сингх, Ранвир (род. 1985) — индийский актёр.
 Сингх, Ранджит (1780—1839) — махараджа Пенджаба.
 Сингх, Рао Бирендер (1921—2009) — индийский политический деятель, 2-й главный министр штата Харьяна.
 Сингх, Ритика (род. 1994) — индийская актриса и бывший боец смешанного стиля.
 Сингх, Руп (1910—1977) — индийский хоккеист на траве, двукратный олимпийский чемпион 1932 и 1936 годов.
 Сингх, Саймон (род. 1964) — английский режиссёр-документалист, популяризатор науки.
 
 Сингх, Сардар (род. 1986) — индийский хоккеист на траве, чемпион Азии (2007), чемпион летних Азиатских игр (2014).
 Сингх, Сардар Хукам (1895—1983) — индийский государственный деятель.
 Сингх, Сарприт (род. 1999) — новозеландский футболист.
 Сингх, Сартадж (род. 1940) — индийский государственный и политический деятель.
 Сингх, Сатпал (род. 1955) — индийский тренер по борьбе и бывший борец вольного стиля.
 Сингх, Сваран (1907—1994) — индийский государственный деятель.
 Сингх, Сурджит (1951—1984) — индийский хоккеист на траве, чемпион мира 1975 года.
 Сингх, Тарсем (род. 1961) — кинорежиссёр индийского происхождения.
 Сингх, Тудам Дамодара (Бхактисварупа Дамодара Свами, 1937—2006) — вайшнавский гуру, писатель и поэт.
 Сингх, Тхоиба (род. 1955) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Удхам (1928—2000) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Уттам (род. 1948) — индийский скрипач, композитор и аранжировщик.
 Сингх, Фауджа (род. 1911) — индийский долгожитель, бегун-марафонец, рекордсмен в возрастных категориях.
 Сингх, Харбейл (1909—1960) — индийский тренер и судья по хоккею на траве.
 Сингх, Харбиндер (род. 1943) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Сингх, Харманпрет (род. 1996) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Хардип (род. 1960) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Хармет (род. 1990) — норвежский футболист.
 Сингх, Хармик (род. 1947) — индийский хоккеист на траве, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Сингх, Харчаран (род. 1950) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Сингх, Хушвант (1915—2014) — сикхский прозаик, журналист, редактор литературных и научных журналов и газет, историк, политик.
 Сингх, Чанд (род. 1949) — индийский хоккеист на траве.
 Сингх, Чандра Шекхар (1927—2007) — индийский государственный деятель.
 Сингх, Чаранджит (1931—2022) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Сингх, Чатта (1886—1961) — индийский солдат, кавалер креста Виктории.
 Сингх, Чоудхари Чаран (1902—1987) — политический деятель, 5-й премьер-министр Индии.
 Сингх, Шабег (1925—1984) — индийский генерал, один из командиров сикхских сепаратистов.
 Сингх, Шиврадж (род. 1975) — индийский бизнесмен и игрок в поло.
 Сингх, Шилпа (род. 1988) — индийская модель и певица.
 Сингх, Элвин (род. 1988) — фиджийский футболист.
 Сингх Чхампия, Мангал (род. 1983) — индийский стрелок из лука.